Артюгино — название населённых пунктов в России:

 Артюгино — деревня в Павинском районе Костромской области.
 Артюгино — посёлок в Богучанском районе Красноярского края.